Turlin est un patronyme français qui tire son étymologie de l'ancien français turelure qui signifie cornemuse. Il pouvait alors s'agir du surnom d'un cornemuseux ou d'un mari trompé selon certains spécialistes en anthroponymie comme Marie-Thérèse Morlet.

Le patronyme Turlin est un patronyme polyphylétique.

L'Association généalogique des familles Turlin, créée en 1992, a pour vocation d'étudier l'histoire familiale des différents porteurs du nom.

Quelques notables porteurs du nom 
 Adolphe Turlin (1844-1910), prêtre-missionnaire au Cambodge.
 Henri Jean Turlin (1846-?), peintre de fleurs et de paysages et aquafortiste.
 Marcel Turlin dit Mat (1895-1982), dessinateur de bandes dessinées (dont Oscar, le petit canard), et scénariste.

Notes et références

Liens externes 

 Turlin Genealogie, le site de l'Association généalogique des familles Turlin